Addison Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Addison Creek (Beringsee), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Addison Creek (Nordatlantik), Fluss im Bundesstaat Florida 
 Addison Creek (Salt Creek), Fluss im Bundesstaat Illinois